Atlántida bezeichnet:

 Atlántida Argentina, zusammenhängende Kette von Badeorten an der argentinischen Atlantikküste
 Atlántida (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Departamento Atlántida, Departamento in Honduras
 Atlántida (Uruguay), Badeort im Süden Uruguays
 Atlántida Sport Club, Fußballverein aus Paraguay
 Banco Atlántida, honduranisches Kreditinstitut
 früherer Name des Passagierschiffes Spitsbergen (Schiff)